Por AMSS puede referirse a:
 Área Metropolitana de San Salvador
 AMSS (Radio)